СТЗ — аббревиатура:

 «Северский трубный завод» — металлургический завод в городе Полевском.
 «Синарский трубный завод» — трубный завод в Каменске-Уральском.
 «Сталинградский тракторный завод» — до 1961 года название «Волгоградского тракторного завода».
 СТЗ — ключевая часть названия ряда образцов продукции завода (трактор СТЗ-1, тягач СТЗ-5-НАТИ и др.)
 «Сызранский турбостроительный завод» — бывшее название АО «Тяжмаш».
 Система технического зрения — см. Компьютерное зрение#Системы компьютерного зрения.

См. также 
 Дзержинец-СТЗ